EHF Liga Mistrzów 2017/2018 - rozgrywki i tabela grupy D

|}

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
|}

Wyniki

EHF Liga Mistrzów 2017/2018